Бельке — фамилия. 

Известные носители:

 Бёльке, Гельмут — генерал-лейтенант вермахта.
 Бёльке, Освальд — немецкий лётчик-ас времён Первой мировой войны.
 Бёльке, Освальдо (1920—1990) — аргентинский ботаник германского происхождения, специалист по таксономии семейства Капустные.

См. также 
 Бельке